

Cinema 
 My Lucky Star – film del 1933 diretto da Louis Blattner e John Harlow
 My Lucky Star – film del 1938 diretto da Roy Del Ruth

Letteratura 
 My Lucky Star – romanzo di Joe Keenan del 2006

Televisione 
 My Lucky Star – titolo internazionale di Fang yang de xing xing, serie televisiva taiwanese